

Musica 
 Wonderful World  – singolo di Sam Cooke del 1960
 Wonderful World  – canzone di Elvis Presley del 1968
 Wonderful World  – album dei Kelly Family del 1981
 Wonderful World  – album-raccolta di Sam Cooke del 1986
 Wonderful World  – album-raccolta di Eva Cassidy del 2004
 Wonderful World  – singolo di James Morrison del 2006
 Wonderful World – singolo dei Nine Horses del 2006
 Wonderful World  – album di Israel Kamakawiwo'ole del 2007
 Wonderful World!!  – singolo dei Kanjani Eight del 2010

Cinema 
 Wonderful World  – film del 2009 diretto da Matthew Broderick
 Wonderful World  – film giapponese del 2010

Pagine correlate 
 A Wonderful World
 It's a Wonderful World